

Plaatsnamen met Hayes

Verenigd Koninkrijk
Hayes (Bromley), wijk in het zuiden van Londen
Hayes (Hillingdon), wijk in het westen van Londen

Verenigde Staten
Hayes Center, plaats in de Amerikaanse staat Nebraska, die bestuurlijk gezien onder Hayes County valt
Hayes County, county in de Amerikaanse staat Nebraska

Frankrijk
Hayes (Frankrijk), gemeente in het Franse departement Moselle
Les Hayes, gemeente in het Franse departement Loir-et-Cher

Jamaica
Hayes (Jamaica), plaats in de Jamaicaanse parish Clarendon

Paraguay
Presidente Hayes, departement in Paraguay
Villa Hayes, hoofdstad van het departement Presidente Hayes in Paraguay

Personen met Hayes als familienaam 
Bill Hayes, Amerikaans zanger en acteur
Bob Hayes, Amerikaans atleet en American football-speler
Bruce Hayes (taalkundige), Amerikaans taalkundige
Dale Hayes, Zuid-Afrikaans golfprofessional
Darren Hayes, Australisch singer-songwriter
Helen Hayes, Amerikaanse actrice
Ira Hayes, Amerikaans marinier die een van de helden werd van de strijd om Iwo Jima tijdens de Tweede Wereldoorlog
Isaac Hayes, Amerikaans soul-zanger
Joanna Hayes, Amerikaanse hordeloopster
John Hayes, Amerikaans marathonloper
Leah Hayes, Amerikaans zwemster
Lucy Webb Hayes, echtgenote van de Amerikaanse president Rutherford B. Hayes
Phil Hayes (1966), Brits acteur en muzikant
Phillip Maurice Hayes, Brits-Amerikaans stemacteur en voice-over
Rutherford Hayes, 19de President van de Verenigde Staten
Sean Hayes, Amerikaans acteur
Steven Hayes, Amerikaans psycholoog, gedragsanalist en grondlegger van de Relational Frame Theory en Acceptance and Commitment Therapy
Stuart Hayes, Brits triatleet 
Taylor Hayes, personage uit de Amerikaanse soapserie The Bold and the Beautiful
Terry Hayes,  Australisch scenarioschrijver en auteur
Tommy Hayes, Ierse bodhránspeler
Vic Hayes, "de vader van Wi-Fi"
Wiebbe Hayes, koloniale soldaat uit Winschoten, Groningen
J. Hayes, een personage in de serie Star Trek: Enterprise

Overig
Hayes (rivier), rivier in Canada